Sloan Privat (ur. 24 lipca 1989 w Cayenne) – francuski piłkarz występujący na pozycji napastnika. Od 2016 jest zawodnikiem klubu EA Guingamp.

Kariera klubowa 

Stan na: 5 listopada 2017.

Linki zewnętrzne 
 

 

Francuscy piłkarze
Gujańscy piłkarze
Piłkarze FC Sochaux-Montbéliard
Piłkarze Clermont Foot
Piłkarze KAA Gent
Piłkarze SM Caen
Piłkarze En Avant Guingamp
Urodzeni w 1989
Uczestnicy Złotego Pucharu CONCACAF 2017
Ludzie urodzeni w Kajennie